Quatre navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Laxen (en suédois : « Saumon ») :
 Le , une frégate lancée en 1677.
 Le , une galère lancée en 1713.
 Le , un sous-marin lancé en 1914.
 Le , un sous-marin lancé en 1963, à l’origine le HMS U8 lancé en 1944.

Notes et références